In 2000 werd het 86ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 5 februari tot 21 juni 2000 en werd verdeeld over drie fases. Beide kampioenen van de eerste en tweede fase plaatsen zich voor de finalegroep samen met de vier andere best presterende clubs. De finale werd gespeeld tussen Sport, de winnaar van de eerste en derde ronde en Santa Cruz, de winnaar van de tweede ronde. Sport do Recife werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totale Stand

Derde Fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per